Китово — название населённых пунктов в России: 

 Китово — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Китово — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Китово — село в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Китово — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Китово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Китово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Китово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Китово — деревня в Себежском районе Псковской области.
Китово — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Китово — деревня в Касимовском районе Рязанской области.